Вентрис:

 Вентрис, Майкл — английский архитектор.
 Вентрис — кратер на обратной стороне Луны.